CDTN peut faire référence à :
 Clube Desportivo de Torres Novas, un club de football du Portugal.
 Confédération démocratique des travailleurs du Niger, un syndicat nigérien.
 Cœfficient départemental des travaux neufs, en France.
Homonymie